Geografia:
 Serrat del Castell: cim del municipi de Tavèrnoles (Osona)
 Serrat del Castell: cim del municipi de Tona (Osona)
 Serrat del Castell: cim del municipi de Lladurs (Solsonès)
 Serrat del Castell: cim del municipi de Lluçà (Osona)
 Serrat del Castellot: serra del municipi de Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà)